Lucas County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Lucas County (Iowa) – okres státu Iowa
 Lucas County (Ohio) – okres státu Ohio